Les Carmélites missionnaires, sont le nom de plusieurs congrégations religieuses féminines différentes, bien qu'ayant des activités proches. Ces congrégation sont toutes rattachées à l'Ordre des Carmes déchaux :
 Les Carmélites missionnaires, congrégation religieuse féminine de droit pontifical vouée à l'éducation des jeunes, aux soins des malades et aux retraites spirituelles. Elle est fondée en 1861 sur l'île de Minorque (Espagne) par François Palau y Quer (1811-1872). 
 Les Carmélites missionnaires thérèsiennes, congrégation religieuse féminine de droit pontifical vouée à l'éducation des jeunes, aux soins des malades. En 1872, une sicion des carmélites missionnaires entraine la fondation de cette nouvelle congrégation qui se base à Tarragone. 
 Les Carmélites missionnaires de Sainte Thérèse,  institution religieuse féminine de droit pontifical fondée au Mexique en 1903. Les religieuses s'occupent de l'éducation des enfants, l'assistance aux malades, l'évangélisation et la catéchèse, l'aide aux séminaristes.  
 Les Carmélites missionnaires de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, institution religieuse féminine de droit pontifical fondée en Italie en 1925 par Maria Crocifissa Curcio. Les religieuses s'occupent de l'éducation des enfants, en particulier en milieu rural et défavorisé.

Notes et références